Conne ist der Familienname folgender Personen:

 Flavien Conne (* 1980), Schweizer Eishockeyspieler
 Louis Conne (1905–2004), Schweizer Bildhauer und Grafiker
 Paul de Conne (1874–1959), russischer Konzertpianist; Lehrer an der k.k. Akademie für Musik und darstellende Kunst, Wien

Conne bezeichnet folgendes Fließgewässer in Frankreich:
 Conne (Fluss), linker Zufluss der Dordogne bei Bergerac, Region Nouvelle-Aquitaine